L'Isle-Jourdain puede referirse a

en Francia 
 L'Isle-Jourdain, comuna situada en Gers;
 L'Isle-Jourdain, comuna situada en Vienne.